Esistono due comuni francesi con questo nome

Magneux – Alta Marna
Magneux – Marna